Појам Сеник се може односити на:

 Сеник, простор за остављање сена
 Сеник (Брда), насељено место у општини Брда, Република Словенија
 Сеник (Свети Томаж), насељено место у општини Свети Томаж, Република Словенија
 Сеник (Сува Река), насеље у општини Сува Река, Република Србија